Todd Shipyards est l'ancien nom des chantiers navals Vigor Shipyards, avant 2011.

Todd Shipyards fait aussi référence à :
 Todd Shipyards, une équipe de football basée à Brooklyn, New York, USA ;
 Todd Pacific Shipyards (Los Angeles Division), un ancien chantier naval de Los Angeles, Californie, USA.